Por Paraguai pode estar à procura de:

 Paraguai - país do centro da América do Sul
 Bandeira do Paraguai
 Brasão de armas do Paraguai
 Hino nacional do Paraguai

 Geografia do Paraguai
 Subdivisões do Paraguai
 Lista de cidades do Paraguai
 Demografia do Paraguai
 Rio Paraguai 

 Política do Paraguai
 Lista de presidentes do Paraguai
 Economia do Paraguai

 História do Paraguai
 Guerra do Paraguai
 Cronologia da Guerra do Paraguai
 Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai)

 Cultura do Paraguai
 Música do Paraguai
 Culinária do Paraguai

 Esportes no Paraguai
 Seleção Paraguaia de Futebol
 Seleção Paraguaia de Futebol Feminino

 Forças Armadas do Paraguai
 Turismo no Paraguai
 Feriados nacionais no Paraguai
 Lista de paraguaios

Veja também os artigos relacionados:

 Fronteira Brasil-Paraguai - estende-se desde Foz do Iguaçu, no Paraná, até Corumbá, em Mato Grosso do Sul
 Bacia do rio Paraguai - é uma das doze regiões hidrográficas do território brasileiro
 Alto Paraguai - é um município brasileiro do estado de Mato Grosso
 Paraguai (prédio) - um prédio de Curitiba com 41 andares

Desambiguação